Långholmen kan syfta på bland annat:


Finland

Österbotten

 Långholmen, Kronoby, Österbotten, 
 Långholmen, Korsholm, Österbotten,  (2 ha)

Egentliga Finland

 Långholmen, Nagu, Åboland, 
 Långholmen (vid Heisala, Pargas), Åboland,  (6 ha)
 Långholmen (vid Attu, Pargas), Åboland,  (24 ha)
 Långholmen (vid Lemlaxön, Pargas), Åboland,  (71 ha)
 Långholmen (vid Lielaxön, Pargas), Åboland,  (29 ha)
 Långholmen (vid Lappdal, Kimitoön), Åboland,  (38 ha)
 Långholmen (vid Elmdal, Kimitoön), Åboland, 
 Långholmen (vid Dragsfjärd, Kimitoön), Åboland, 
 Långholmen (vid Kasnäs, Kimitoön), Åboland,  (11 ha)
 Långholmen och Kaldoholmen, Kimitoön, Åboland,  (2,4 km²)
 Långholmen (vid Hitis, Kimitoön), Åboland,

Nyland

 Långholmen (i Kullasjön, Raseborg), Nyland, 
 Långholmen (vid Hermansö, Raseborg), Nyland, 
 Långholmen (sydväst om Kälkö, Raseborg), Nyland,  (3 ha)
 Långholmen (vid Sandnäd udd, Raseborg), Nyland,  (2 ha)
 Långholmen (vid Strömsö, Raseborg), Nyland,  (2 ha)
 Långholmen (söder om Kälkö, Raseborg), Nyland,  (4 ha)
 Långholmen (öster om Älgö, Raseborg), Nyland,  (8 ha)
 Långholmen (vid Skämmö, Ingå), Nyland,  (4 ha)
 Långholmen (vid Degerölandet, Ingå), Nyland,  (4 ha)
 Långholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Långholmen, Esbo, Nyland,  (3 ha)
 Långholmen, Helsingfors, Nyland,  (3 ha)
 Långholmen och Motlandet, Borgå, Nyland,  (31 ha)
 Långholmen (vid Pellinge, Borgå), Nyland,  (5 ha)
 Långholmen (vid Vessölandet, Borgå), Nyland,  (46 ha)
 Långholmen (vid Tirmo, Borgå), Nyland,  (1 ha)
 Långholmen (vid Hästön, Lovisa), Nyland,  (7 ha)
 Långholmen (vid Malmsby, Lovisa), Nyland, 
 Långholmen (nordöst om Tjuvö, Lovisa), Nyland,  (6 ha)
 Långholmen (öster om Tjuvö, Lovisa), Nyland,  (4 ha)
 Långholmen (vid Pernå, Lovisa), Nyland,  (2 ha)

Kymmenedalen

 Långholmen (vid Pörtnor, Pyttis), Kymmenedalen,  (2 ha)
 Långholmen (söder om Stensnäs, Pyttis), Kymmenedalen,  (26 ha)

Sverige
Långholmen – en ö och stadsdel i Stockholm, 
Långholmens centralfängelse – tidigare fängelse i Sverige, 
 Långholmens spinnhus – ett kvinnofängelse beläget på Långholmen –1825
Långholmen, Göteborg – 
Långholmen, Trosa kommun – 
Långholmen, Västerås kommun –

Se även
Långholm
Västra Långholmen
Östra Långholmen